La Coupe du Trône (francese per Coppa del Trono), nota anche come Coppa del Marocco (fr. Coupe du Maroc), è la coppa nazionale di calcio marocchino, assegnata dalla FRMF. È il secondo torneo calcistico del paese per importanza dopo la Botola 1 Pro. Vi partecipano tutti i club del paese.

Storia
La prima edizione del torneo si tenne nel 1956-1957. La finale si disputa tradizionalmente il 18 novembre di ogni anno, giorno della festa dell'indipendenza del Marocco. La squadra vincitrice accede alla Coppa della Confederazione CAF, qualora non si sia già qualificato alla CAF Champions League tramite il campionato.

La squadra che ha vinto più volte il trofeo è il  (12). Il record di 3 vittorie di fila nel torneo è stato stabilito dal Kawkab Marrakech e per due volte dal FAR Rabat.

Albo d'oro

Vittorie per squadra

Marocco